У́лица Неде́лина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
Названы в честь Главного маршала артиллерии Советского Союза Неделина Митрофана Ивановича.

Россия 
 Улица Маршала Неделина — улица в Воронеже.
 Улица Неделина — улица в Липецке.
 Улица Маршала Неделина — улица в Москве.
 Улица Неделина — улица в Одинцово.
Улица Неделина — улица в городе Мирный, Архангельская область.

Украина 
 Улица Неделина — улица в Донецке.
 Улица Неделина — улица в Одессе.
 Улица Неделина — улица в Кривом Роге.